Holletitz bzw. Holetitz bezeichnet

Holedeč (Holletitz, auch Holetitz, Groß Holletitz), Gemeinde im Okres Louny, Tschechien
Holetice (Holetitz, auch Holletitz), Ortsteil von Březno u Chomutova, Okres Chomutov, Tschechien
Hodousice (Holletitz), Ortsteil von Nýrsko, Okres Klatovy, Tschechien
Holetice (Hradiště) (Holetitz, auch Holeditz, Holletitz), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary, Tschechien
Holedeček (Klein Holletitz, auch Klein Holetitz), Ortsteil von Holedeč im Okres Louny, Tschechien